Naselja u Hrvatskoj
 Radočaj Brodski, naselje u sastavu grada Delnica
 Radočaj, naselje u sastavu grada Vrbovskog